Лили Коул (; род. ) — британская модель и киноактриса.

Биография 
Родилась в английском городе Торки, но воспитывалась вместе с сестрой Элви в Лондоне. Там она окончила интернат для девочек в Марилебоне () и независимую школу Latymer Upper School.

Лили Коул ездит на учёбу на велосипеде. Её любимая модель велосипеда — Pashley Princess.

Модельная карьера 
Совет работать моделью она получила от английского манекенщика и актёра  уже в возрасте 14 лет. Впоследствии Коул подписала контракт с модельным агентством Storm Models.

Первым успехом в её карьере стала фотосессия для итальянской версии журнала Vogue, на которую Лили пригласил знаменитый американский фотограф . Позднее Коул неоднократно появлялась на обложках самых известных журналов мод: Vogue (США, Италия, Великобритания, Япония, Республика Корея), Citizen K, Numéro, V. В ноябре 2004 года на церемонии British Fashion Awards Лили Коул была названа «Моделью года».

Лили принимала участие в рекламных кампаниях таких брендов, как Chanel, Christian Lacroix, Hermès, Longchamp, Cacharel, Topshop и Anna Sui Cosmetics, а также представляла парфюм I Love Love by Moschino. Среди дизайнеров, чьи модели одежды она демонстрировала на подиуме, Chanel, DKNY, Jean Paul Gaultier, Versace, Alexander McQueen, John Galliano, Louis Vuitton и многие другие. Её друзья в мире моды — дизайнер и журналист Филип Колберт () и модели Джемма Ворд и Эрин О’Коннор ().

Кинокарьера 
В феврале 2006 года стало известно, что музыкант Мэрилин Мэнсон планирует задействовать Лили Коул в качестве актрисы в фильме «Фантасмагория: Видения Льюиса Кэрролла». Ей была предложена роль Алисы. В 2010 году было объявлено об остановке производства фильма.

В апреле 2007 года было объявлено, что Лили получила роль Полли в картине «Одноклассницы», где кроме неё были заняты такие актёры, как Джемма Артертон, Руперт Эверетт, Колин Фёрт, Джоди Уиттакер и Стивен Фрай.

В одном из последних фильмов режиссёра Терри Гиллиама «Воображариум доктора Парнаса» Лили исполнила роль Валентины, дочери главного героя, а в фильме 2009 года «Гнев» Коул предстаёт в привычном ей образе супермодели.

В 2013 году снялась в клипе «Sacrilege» американской группы Yeah Yeah Yeahs.

Личная жизнь 
С 2008 по 2011 год встречалась с американским актёром Энрике Мурсиано.

На данный момент встречается с Квэймом Феррейра. У пары есть дочь — Уайлд Коул Феррейра (род.11.09.2015).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы по алфавиту
Актрисы Великобритании
Фотомодели Великобритании
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Королевского колледжа (Кембридж)